Bögler ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Bögler (1902–1976), deutscher Politiker (SPD)
 Karl Bögler (1837–1866), deutscher Architekturmaler